Монтурке () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 33 км². Население 2009 человек (на 2010 год). Расстояние 61 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  Ayuntamiento de Monturque
  C.E.I.P Torre del Castillo
  Universidad de Córdoba
 Portal de la Campiña Sur
  Estudio Económico de Caja España
  Bibliografía
 Monturque

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы